Вильгельм Шрадер:
 Шрадер, Вильгельм (1817—1907) — немецкий педагог.
 Шрадер, Вильгельм (1914—2006) — немецкий дипломат
 Шрадер, Вильгельм (1847—1914) — немецкий поэт.